Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Abierto Mexicano Telcel 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Kevin Anderson a Matthew Ebden, jehož členové se turnaje nezúčastnili.

Vítězem čtyřhry se stal nejvýše nasazený chorvatsko-brazilský pár Ivan Dodig a Marcelo Mel, který ve finále zdolal polsko-mexickou dvojici Mariusz Fyrstenberg a Santiago Gonzálezvýsledkem 7–6, 5–7 a [10–3]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů.

Nasazení párů 
  'Ivan Dodig /  Marcelo Melo (vítězové)
  Marcel Granollers /  Marc López (1. kolo)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (1. kolo)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Abierto Mexicano Telcel 2015